Kura steht für:

 Anne Kura (* 1984), deutsche Politikerin
 Kura, Fluss im Kaukasus
 Kura (Russland), Fluss im nördlichen Kaukasusvorland
 Raketentestgelände Kura, ein Raketenzielgelände in Kamtschatka
 Kura (Insel), eine indonesische Insel des Alor-Archipels
 Kura (DJ), ein portugiesischer DJ
 Traditionelle Speicherhäuser in Japan

Kurâ steht für:
 Eigenbezeichnung der Bakairi in Brasilien

Siehe auch:
 Cura
 Kurat